Паркленд () — область на западе канадской провинции Манитоба. Расположена между озёрами Виннипегосис и Манитоба и провинцией Саскачеван. 
Область разделена Статистической службой Канады на 3 переписных участка (№№16, 17 и 20). Площадь области составляет 28 209,93 км², население — 42 088 человек.

Крупнейшие населённые пункты 
 Виннипегосис
 Грандвью
 Джилберт-Плейнс
 Дофин — крупнейший город области
 Маккрири
 Минитонас
 Расселл
 Роблин
 Россбурн
 Сван-Ривер
 Сент-Роз-дю-Лак

Туризм и отдых 
На территории области располагаются национальный парк Райдинг-Маунтин и провинциальный парк Дак-Маунтин, а также высочайшая точка провинции Манитоба - гора Болди (832 м над уровнем моря).

Примечания

Ссылки 

Манитоба
Области Канады